Сан-Пе́дру-ди-Гафаньоэ́йра () — фрегезия (район) в муниципалитете Аррайолуш округа Эвора в Португалии. Территория — 45,17 км². Население — 623 жителей. Плотность населения — 13,8 чел/км².

Достопримечательности 

Фрегезии (районы) Португалии